La gara di Sciabola a squadre femminile all'interno del Campionato mondiale di scherma 2014 si è svolta il 21 luglio 2014.

La medaglia d'oro è andata alla squadra degli Stati Uniti d'America che ha sconfitto in finale la Francia. La medaglia di bronzo è stata conquistata dall'Ucraina che ha sconfitto nella finale per il terzo posto l'Italia.

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Tabelloni dei piazzati

Tabellone 5º-8º posto

Tabellone 9º-16º posto

Tabellone 13º-16º posto

Collegamenti esterni

Campionati mondiali di scherma 2014